Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Démonicé d'Éphèse, qui trahit sa ville en la livrant aux Galates.
 Démonicé fille d'Agénor, aimée d'Arès.